Bei den  Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat (GFM) waren verschiedene Fahrzeuge mit der Serienbezeichnung BDe 4/4 im Einsatz:

 GFM BDe 4/4 121–124
 BDe 4/4 131–133, Baujahr 1943, siehe Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat#Fahrzeugpark
 GFM BDe 4/4 141–142